Megapaca es una cadena de tiendas multinacional de origen guatemalteco, dedicada principalmente a la venta de ropa, zapatos y artículos para el hogar usados. Actualmente con presencia en Guatemala, Honduras, México y El Salvador.

Historia
Megapaca nació en 2001 bajo la idea de importar repuestos de vehículos desde Estados Unidos, sin embargo esa idea cambió rotundamente convirtiéndose en ropa usada. Por aquel entonces la ropa usada se acostumbraba a vender apilada en el suelo en los mercados de Guatemala. Con el primer contenedor de ropa usada traído de Estados Unidos a Guatemala, la idea era vender los fardos enteros de ropa en una bodega rentada en la colonia Carabanchel de la Ciudad de Guatemala, sin embargo la mayoría de fardos de ropa del contenedor se desarmaron. Finalmente, los tres socios fundadores, decidieron vender la ropa colocando cada una de las prendas en percheros de forma separada y ordenada, esa idea sencilla revolucionó la forma de vender ropa usada en Guatemala y dio inicio a la éxitosa y reconocida trayectoria de Megapaca. 
El modelo de negocios de Megapaca ha ido cambiando con el transcurso de los años, primero se añadió un sistema de descuentos el cual consiste en colocar un color específico en las etiquetas de cada prenda, zapato y artículo que permita a los clientes identificar el porcentaje de descuento aplicable.  Luego, sobre ese sistema de descuentos se creó un ciclo de vida, a medida que avanza el tiempo de permanencia de una prenda en la tienda, simultánea y gradualmente aumenta el porcentaje de descuento. El ciclo de vida de permanencia de una prenda en una tienda es de seis semanas. De esta forma se garantiza una constante rotación de prendas a precios accesibles.

Expansión a Honduras

En el año 2015, consolidada en el mercado guatemalteco con 51 tiendas, Megapaca decide expandirse a Honduras con una inversión de US$2 millones.
Actualmente hay 23 tiendas y una bodega de distribución.

Expansión a México

En el año 2020, con 98 tiendas en Guatemala y Honduras, Megapaca abre su primera tienda en Morelia, Michoacán, bajo el nombre de Rechido. Actualmente Megapaca cuenta con 3 tiendas en México, dos en Michoacán y una en Querétaro.

Expansión a El Salvador

En el año 2021, Megapaca incursiona en el mercado salvadoreño, mediante una inversión de US$3 millones, con la apertura de 5 tiendas y una bodega de selección y distribución.

Actualidad

Con más de 20 años de trayectoria y una inversión de más de US$50 millones, Megapaca cuenta con más de 100 tiendas en cuatro países: Guatemala, Honduras, México y El Salvador y planea expadirse a toda Centroamérica.

Filantropía 
Desde 2013, el cuarto viernes del mes de septiembre, Megapaca lleva a cabo una campaña llamada "Día del Buen Chapín", destinada a apoyar el desarrollo de Guatemala. La campaña consiste en donar el 50% de las ventas de ese día en todas las tiendas Megapaca de Guatemala a los Bomberos Voluntarios de Palín, las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, la Cooperación para la Educación, la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex y el Instituto Neurológico de Guatemala.

Galería

Referencias 

Empresas de Guatemala